Medvědí skála má více významů:

 Medvědí skála (923 m n. m.) – nejvyšší hora Rudolické hornatiny a skalní útvar, v 18. století zde byl zastřelen poslední medvěd v Krušných horách.
 Medvědí skála (Hradec nad Moravicí) – skála u vesnice Kajlovec (město Hradec na Moravicí) v okrese Opava
 Medvědí skála (Moravskoslezské Beskydy) – skála nad městem Ostravice v okrese Frýdek-Místek
Medvědí skála (Zlatý kopec) – skála v Holubích skalách, přírodní park Zlatý kopec, Krušné hory, okres Karlovy Vary